Rádio Capital  é uma emissora de rádio brasileira, com sede em Brasília, Distrito Federal e opera em AM 1080 kHz.

A rádio transmite a programação da Rede Aleluia, pertencente a Igreja Universal do Reino de Deus, contendo alguns programas próprios e coberturas esportivas com equipe terceirizada.

Equipe de Esportes
 Monteiro Júnior e Juan Cabral,narradores
 Cléber Orindi e Antonio Ventura,comentaristas
 Antonio Maciel e João Pedro Campos,reportagens
 Júnior de Souza,plantão e comentarista
 Marcio Casagrande,plantão e coordenação

Subsidiárias do Grupo Record
Capital (Brasília)